Melbourne Summer Set 1 2022 (kobiety) – turniej tenisowy kobiet
 Melbourne Summer Set 2 2022 (kobiety) – turniej tenisowy kobiet
 Melbourne Summer Set 2022 (mężczyźni) – turniej tenisowy mężczyzn